Szentpéteri Gabriella (1927–1969) gyógyszerész, növényanatómus
 Szentpéteri Gabriella (1954) zongoraművész és -tanár